Dębowiec – comune del Voivodato della Precarpazia
 Dębowiec – comune del Voivodato della Slesia
 Dębowiec – frazione del comune di Skierbieszów nel Voivodato di Lublino